Emil Jannings (1884 – 1950), un acteur allemand.
 Orin Jannings (1912 - 1966), un scénariste et producteur américain.